We've Got the Power è un album dal vivo del gruppo white power rock inglese Skrewdriver, pubblicato nel 1987.

Tracce 

Lato 1 
 White Power
 Street Fight	
 Europe Awake	
 Voice of Britain	
 Built Up, Knocked Down	
 Strike Force

Lato 2
 Blood and Honour
 I Don't Like You	
 Our Pride Is Our Loyalty	
 Boots and Braces	
 Free My Land	
 Back With a Bang

Tracce bonus ristampa CD
 Government Action
 When The Boat Comes In
 Smash the I.R.A.
 Hail the New Dawn
 Race and Nation
 Pennies from Heaven
 When the Boat Comes In
 Europe Awake
 Voice of Britain
 Sick Society
 Tomorrow Belongs To Me
 When the Boat Comes In

 Tracce 1-15 live '87
 Tracce 16-23 demo '83

Collegamenti esterni